Petr Barna, né le 9 mars 1966 à Prague, est un patineur artistique qui a représenté la Tchécoslovaquie.

Il est notamment médaillé de bronze olympique en 1992 et champion d'Europe la même année.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineur artistique tchécoslovaque
Naissance en mars 1966
Naissance à Prague
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé de bronze olympique tchécoslovaque
Champion d'Europe de patinage artistique
Naissance en Tchécoslovaquie
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992